Unke steht für:

 die Amphibiengattung der Unken
 veraltet für eine Schlange, siehe Unken #Wortherkunft der deutschen Bezeichnung Unke

Siehe auch:
 Ulmer Unke, deutscher Kinder- und Jugendliteraturpreis